Cet article recense les usages du terme tau.

Linguistique 
 Tau,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )
 Tho, ឋ, lettre de l'alphabet khmer.

Abréviation, codes et sigles 
 Tau, abréviation de Taurus et Tauri, nom latin (et génitif) de la constellation du Taureau
 tau, code ISO 639-3 du haut tanana

Culture 
 Tau, armée extraterrestre du jeu de figurines Warhammer 40,000

Film 
 Tau, thriller fantastique de Federico D'Alessandro (2018)

Géographie 
 Tau, village proche de Stavanger, Rogaland, Norvège
 Tau, village du Botswana
 Tau, île de Tongatapu, Tonga
 Tau, île du sud de Ha'apai, Tonga
 Tău, village de la commune de Roșia de Secaș, Roumanie
 Tău, village de la commune de Zau de Câmpie, Roumanie
 Ta‘ū, Samoa américaines
 Palais du Tau, Angers
 Palais du Tau, Reims
 Le Tengi Ragi Tau, montagne du Népal

Héraldique 
 Croix en tau ou croix de Saint-Antoine, symbole et figure héraldique
 Tau, unité de l'arme des transmissions pour les insignes militaires ou s.
 Tau, symbole présent sur les armes de la commune d'Héricourt, remplaçant une potence

Organisations

Patronymie 

Michelle Tau (née en 1997), taekwondoïste lésothienne

Sciences et techniques

Astronomie 
 Tau, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 Protéine tau, protéine présente dans les neurones et impliquée dans la maladie d'Alzheimer

Chimie 
 τ, taux d'avancement d'une réaction chimique limitée

Mathématiques 
 τ, coefficient de corrélation en statistiques
 τ, rapport de la circonférence d'un cercle à son rayon, égal à 2×π, soit environ 6,283
 τ, nombre d'or (bien que la lettre φ soit plus souvent utilisée)
 τ, fonction nombre de diviseurs en théorie des nombres (également notée d ou σ0)

Physique 
 τ, moment en mécanique
 τ, durée de vie d'un processus d'émission spontanée
 τ, constante de temps (par exemple dans un circuit RC en électronique)
 τ, contrainte de cisaillement en résistance des matériaux
 τ, transmittance d'un matériau en optique
 tau ou tauon, particule élémentaire en physique des particules

Transport public 
 Transport automatisé urbain, le transport automatique urbain de Liège
Abréviation